Amelia Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Amelia Butte (Kalifornien)
 Amelia Butte (Oregon)